Dafgård kan syfta på:

Företag

 Gunnar Dafgård AB – ett svenskt företag i livsmedelsbranschen med vrumärket Familjen Dafgård

Personer
 Jörgen Dafgård (1964–) – en svensk tonsättare